Carlo Tito Dalbono – storico, romanziere e critico d'arte italiano
 Cesare Dalbono – scrittore e traduttore italiano
 Eduardo Dalbono – pittore, museologo e docente italiano